Il doppio del Wellington Classic 1989 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Dan Goldie e Rick Leach erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Peter Doohan e Laurie Warder hanno battuto in finale 3–6, 6–2, 6–3 Rill Baxter e Glenn Michibata.

Teste di serie
 Peter Doohan /  Laurie Warder (campioni)
 Horacio de la Peña /  Kelly Evernden (primo turno)
 João Cunha e Silva /  Danilo Marcelino (primo turno)
 Tim Pawsat /  Tobias Svantesson (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Wellington Classic 1989